Ла́ринское се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Алексеевского района Волгоградской области.

Административный центр — хутор Ларинский.

Глава Алексеевского сельского поселения — Афанасьев Николай Александрович.

География

Поселение расположено в центре Алексеевского района.

Граничит с:
 на западе и севере — с Алексеевским сельским поселением
 на востоке — с Краснооктябрьским сельским поселением
 на юго-востоке — с Солонцовским сельским поселением
 на юге — с Усть-Бузулукским сельским поселением

Бузулук впадает в Хопёр.

Население

Административное деление

 Код ОКАТО — 18 202 816 000
 Код ОКТМО — 18 602 416

На территории поселения находятся 2 хутора.

Власть

В соответствии с Законом Волгоградской области от 18 ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наименований органов местного самоуправления в Волгоградской области», в Ларинском сельском поселении установлена следующая система и наименования органов местного самоуправления:

 Дума Ларинского сельского поселения (11 октября 2009 года избран второй созыв)
 численность (первого созыва) — 8 депутатов
 избирательная система — мажоритарная, один многомандатный избирательный округ.
 Глава Ларинского сельского поселения — Афанасьев Николай Александрович (избран 11 октября 2009 года)
 Администрация Ларинского сельского поселения

Примечания

Ссылки
 Сельское поселение на сайте Алексеевского района
  

Сельские поселения Волгоградской области
Муниципальные образования Алексеевского района Волгоградской области